Vukotić ():
 Dušan Vukotić (1927, Bileća - 1998, Zagreb), srpsko-hrvatski jugoslavenski redatelj, scenarist, animator, crtač i karikaturist
 Janko Vukotić
 Milena Vukotić
 Petar Vukotić